Le tournoi de tennis du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier III, se dispute à Acapulco du  au .

Iveta Benešová remporte le simple dames. En finale, elle bat Flavia Pennetta, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa McShea et Milagros Sequera.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Mexique
Sport au Mexique en 2004
Tennis en mars 2004